Le Carmel de la Vierge Missionnaire est une communauté nouvelle catholique fondée en 1997 par Marie-Michel Hostalier, carme et cofondateur de Jeunesse-Lumière, et le frère Marie-Van.

Des membres masculins et féminins partagent une vie communautaire, semi-érémitique et missionnaire, dans l’esprit du Carmel.

Historique 

En 2021, Marie-Michel Hostalier est renvoyé du clergé à la suite d'une série de faits graves d'abus spirituels et sexuels sur des femmes majeures dans le cadre d'accompagnements spirituels.

Notes et références

Article connexe 
 Abus sexuels sur les femmes dans l'Église catholique

Association ou organisme lié au catholicisme